A  Union of Arab Football Associations - UAFA  (em português: União das Associações Árabes de Futebol - em árabe: الاتحاد العربي لكرة القدم) é uma federação de futebol intercontinental que organiza competições de clubes e seleções nacionais dos 22 países membros da Liga Árabe.

Historia 
União das Associações Árabes de Futebol (UAFA) foi criada em 1974 em Trípoli, Líbia. Em 1976, uma assembléia geral foi realizada em Damasco, Síria,e a sede da associação de futebol foram transferidos para a sua sede presente em Riade na Arábia Saudita.

Presidentes 
Mohamed Raouraoua é anunciado o novo presidente da UAFA.

 1974–1999:  Faisal bin Fahd
 1999–2011:  Sultan bin Fahd
 2011–2014:  Nawaf bin Faisal
 2014–presente:  Turki bin Khalid

Países Membros

Competições organizadas pela UAFA

Seleções

Principal 

 Copa do Golfo
 Jogos Pan-Arábicos
 Copa das Nações Árabes
 Copa da Palestina - extinta (1972-1975)

Juniores 

 Copa do Golfo de Nações Sub-23
 Copa do Golfo de Nações Sub-17
 Copa da Palestina de Juniores - extinta (1983-1989)

Clubes 

 Liga dos Campeões Árabes
 Copa do Golfo
 Supercopa Árabe-Africana
 Recopa Árabe - extinta (1990-2001)
 Supercopa Árabe - extinta (1992-2001)

Futsal 

 Campeonato Árabe de Futsal

Rankings

Associação de Futebol da União Árabe FIFA ranking
Rankings são calculados pela FIFA.

Última atualização 04/09/2015

Ligações externas 
Site oficial da UAFA - , ,  e 

Futebol da África
Futebol da Ásia
Organizações dirigentes do futebol